Meždurečensk může být:

 Meždurečensk (Kemerovská oblast) – město v Kemerovské oblasti v Rusku
 Meždurečensk (Komijská republika) – sídlo městského typu v Komijské republice v Rusku
 Meždurečensk (Samarská oblast) – sídlo městského typu v Samarské oblasti v Rusku
 Meždurečensk (Ivanovská oblast) – vesnice v Ivanovské oblasti v Rusku